Хижниченко — фамилия:

 Хижниченко, Илья Михайлович — Герой Социалистического Труда.
 Хижниченко, Сергей Александрович — казахстанский футболист.